Il pilotaggio è l'atto di pilotare un mezzo di trasporto. Può riferirsi a:

 Pilotaggio – in nautica, la tecnica di guida di una nave
 Pilotaggio – in aeronautica, la tecnica di guida di un aeromobile

Altri progetti